THZ, THz, Thz peuvent désigner:

 THZ :
 Taux horaire zénithal, donnant une estimation du nombre de météores visibles lors d'une pluie de météores (pluie d'étoiles filantes).

 THz :
 Térahertz : 1 térahertz = mille milliards (10) de hertz.

Abréviation